JTE steht für

 Cobham, eine australische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Joule-Thomson-Effekt, Effekt in der Thermodynamik von Gasen
 Junction Termination Extension, planare Randstruktur zur Verbesserung der Durchbruchspannung von Leistungshalbleitern

Abkürzung